Bohman ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Bohman (* 1965), schwedischer Kameramann
 Gösta Bohman (1911–1997), schwedischer Politiker
 James Bohman (1954–2021), US-amerikanischer Philosoph
 Kerstin Bohman (1914–2005), schwedische Turnerin
 Lennart Bohman (1909–1979), schwedischer Boxer
 Luděk Bohman (* 1946), tschechoslowakischer Sprinter
 Martin Bohman (* 1980), tschechischer Bobsportler

Bohman steht für:
 Bohman & Schwartz, ein US-amerikanischer Stellmacherbetrieb

Siehe auch:
 Bohmann, Bomann, Boman